НАВАПА (, NAWAPA) — неосуществлённый проект переброски воды рек Аляски и северо-запада Канады на юг для водоснабжения засушливых районов Канады, США и Мексики.

Проект разрабатывался в 1950-е годы Корпусом военных инженеров США (), однако впоследствии был заброшен.

Для переброски воды планировалось построить большое количество каналов, акведуков и тоннелей; на пути этих искусственных водных потоков проектировались мощные ГЭС. Проект включал также ряд судоходных каналов, не связанных с водоснабжением.

Сравнение с проектом Обь-Каспийского канала

Литература 
 Колодин М. Вода и пустыни. — М.: Мысль, 1981. — С. 51—55.

Неосуществлённые проекты
Межбассейновая переброска воды
Проекты каналов